Az olasz labdarúgó-bajnokság másodosztályának 1978–1979-es szezonja volt a Serie B 50. szezonja. A bajnok az Udinese lett, rajta kívül a Cagliari, valamint rájátszás után a Pescara jutott fel.

Végeredmény

Rájátszás a feljutásért 

|}

Eredmények

Lásd még 

 Serie A 1978-79
 Serie C1 1978-79
 Serie C2 1978-79
 Serie D 1978-79
 Coppa Italia 1978-79

Olasz 2
Olasz 2
Serie B szezonok